Noot ist der Familienname folgender Personen:

 Aletta Haniel, geb. Noot (1742–1815), deutsche Unternehmerin
 Christian Noot (1783–1859), deutscher Politiker 
 Dino Betti van der Noot (* 1936), italienischer Jazz-Pianist, Big Band-Leader, Arrangeur und Komponist
 Hendrik van der Noot (1750–1827), belgischer Rechtsanwalt und Politiker
 Hugo von Noot (1842–1923), österreichischer Industrieller
 Jan Willem Noot (1708–1770), preußischer Zollbeseher und Vater von Aletta Haniel
 Jan van der Noot (1539–1595), holländischer Dichter
 Johann Theodor van der Noot (1769–1843), römisch-katholischer Geistlicher
 Reinhard Noot (1726–1809), Bürgermeister von Elberfeld

Siehe auch: Not, Noth